Мо́локово или Молоко́во — название населённых пунктов в России:

 Молоково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Молоково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Молоково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Молоково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Молоково — село в Ленинском городском округе Московской области.
 Молоково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Молоково — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Молоково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Молоково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Молоково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Молоково — посёлок городского типа в Молоковском районе Тверской области.
 Молоково — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Молоково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Молоково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.